Kirbach ist ein Gewässername:
 Kirbach, auch Kirrbach oder Kirchbach und abschnittsweise Krebsbach, linker Zufluss der Metter gegenüber von Großsachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kirbach (Ahbach), linker Zufluss des Ahbachs nach Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kirbach (Wallmerbach), rechter Zufluss des Wallmerbachs (zur Kleinen Kyll) in Wallenborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Kirbach ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Kirbach (1897–1981), US-amerikanischer Tontechniker
 Christine Kirbach (* 1975), deutsche Juristin und Richterin
 Franz Moritz Kirbach (1825–1905), deutscher Jurist und Politiker, MdL
 Hans Joachim Kirbach (* 1909), deutscher Grafiker
 Waldemar Kirbach (1918–1999), deutscher Politiker (SPD), MdL

Siehe auch:
 Kirchbach
 Kirrbach